Ґрігайчяй (Вилкавишкіський район)
 Ґрігайчяй (Вільнюський район)
 Ґрігайчяй (Плунгеський район)
 Ґрігайчяй (Расейняйський район)